Freda – osiedle Kowna, położone w dzielnicy Aleksota 
 Freda – postać z filmu Władca Pierścieni: Dwie wieże
 (1093) Freda – planetoida pasa głównego
 Ford Freda – samochód osobowy typu van, produkowany w latach 1995–2005
 Riccardo Freda – włoski reżyser i scenarzysta
 Taison Barcellos Freda – brazylijski piłkarz znany pod pseudonimem „Taison”

Zobacz też 
 Frida (ujednoznacznienie)